Символ или знак крузейро  — типографский символ, который входит в группу «Символы валют» () стандарта Юникод: оригинальное название — Cruzeiro sign; код — U+20A2. Используется для представления денежных единиц Бразилии, носивших название «крузейро».

Начертание 
Символ крузейро представляет собой лигатуру из двух букв латиницы — заглавной «C» и вписанной в неё строчной «r». Образован от первых двух букв в названии денежной единицы крузейро на португальском языке ().

Использование в качестве сокращения названий денежных единиц 

Символ «₢» используется для представления исторических денежных единиц Бразилии, носивших название крузейро.

Список денежных единиц с названием «крузейро»

Примечания

Литература

Ссылки 

 Pinterest: Cruzeiro or Cruzado Sign

К
 
Лигатуры